SKO (band)
SKO (motorfiets)
Stichting KijkOnderzoek